Улица Кра́сного Октября́ — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 

 Улица Красного Октября — улица в Витебске

Россия 

 В Ачинске Красноярского края:
 Улица Красного Октября
 Улица Стрелка Красного Октября
 Улица Красного Октября — улица в станице Натухаевской Новороссийска Краснодарского края
 Улица Красного Октября — прежнее название улицы Ященко в Новочеркасске
 Улица Красного Октября — улица в Твери

Украина 

 Улица Красного Октября — прежнее название улицы Гулака-Артемовского в Харькове

См. также 
 Краснооктябрьская улица
 Площадь Красного Октября — площадь в Челябинске
 Улица Красный Октябрь
 Улица Октября